Half Moon Bay kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Half Moon Bay (vik i Kanada), Nunavut,

Saint Kitts och Nevis 

 Half Moon Bay (vik i Saint Kitts och Nevis), Saint Peter Basseterre,

USA 

 Half Moon Bay, Kalifornien, ort, San Mateo County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar